Lonely Day — второй сингл с альбома Hypnotize американской рок-группы System of a Down, вышедший в 2006 году. Сингл номинировался на Грэмми в категории «Лучшее хард-рок исполнение».

Макси-сингл включает в себя пять композиций (две из которых являются каверами). На песню «Lonely Day» снят клип, также присутствующий на сингле.

Заглавная песня примечательна намеренной речевой ошибкой — плеоназмом при употреблении превосходной степени прилагательного: «The most loneliest day of my life».

Клип 
На песню был снят клип. В клипе показано, как System of a Down едут по городу на автобусе: Серж Танкян лежит на диване и читает газету, Шаво Одаджян играет сам с собой в шахматы и рисует, Джон Долмаян также лежа на диване слушает музыку в наушниках, а Дарон Малакян, исполняя песню, одновременно смотрит в окно. Видео перемежается съемками Голливуда.

Список композиций

Сингл

Макси-сингл

Музыканты 
System of a Down:
 Дарон Малакян — вокал, гитара, бас-гитара, клавиши
 Серж Танкян — вокал, клавиши
 Шаво Одаджян — бас-гитара
 Джон Долмаян — ударные
Дарон играл на басу и клавишах только в песне «Lonely Day.»

 RZA и Masta Killa из Wu-Tang Clan — приглашенные вокалисты для песни «Shame»

Примечания

Ссылки 

Песни System of a Down
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Рок-баллады
Синглы 2005 года
Баллады 2000-х годов
Хард-рок баллады
Синглы Columbia Records